El topónimo Skierniewice puede hacer referencia a:

 Skierniewice, una localidad y un distrito del voivodato de Łódź (Polonia).
 Skierniewice, otro distrito del mismo voivodato.
 Skierniewice, un municipio del distrito anterior. 
 Skierniewice, un voivodato de Polonia entre los años 1975 y 1998.